Stolpe (Holstein), een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
Stolpe (Mecklenburg), een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
Stolpe an der Peene, een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
Stolpe auf Usedom, een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren

Zie ook
Stolpen, een plaats in de Duitse deelstaat Saksen
De Stolpen, een plaats in de Nederlandse provincie Noord-Holland